Korman je lahko:
 Korman, Aleksinac (Srbija)
 Korman, Pivara (Srbija)
 Korman, Šabac (Srbija)